Нидерландский банк () — центральный банк Нидерландов.

История 
Нидерландский банк учреждён в 1814 году указом Виллема I. Банк был частной компанией, ему было предоставлено право эмиссии банкнот, являвшихся законным платёжным средством. В 1948 году банк национализирован.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Нидерландского банка

Нидерланды
Экономика Нидерландов
Банки Нидерландов